Las seis esposas de Enrique VIII (en lengua inglesa The Six Wives of Henry VIII) puede referirse a:
El conjunto de las esposas de Enrique VIII, o cada una de ellas:
Catalina de Aragón
Ana Bolena
Juana Seymour
Ana de Cléveris
Catalina Howard
Catalina Parr
The Six Wives of Henry VIII (serie de televisión), de la BBC
The Six Wives of Henry VIII (película), 1973, a partir de la serie de televisión
The Six Wives of Henry VIII (documental), de David Starkey
The Six Wives of Henry VIII (libro de Alison Weir)
The Six Wives of Henry VIII (libro de Antonia Fraser)
The Six Wives of Henry VIII (álbum), de Rick Wakeman
The Six Wives of Henry VIII: Live at Hampton Court Palace, versión en directo